
Termin -{PCP}- ima više značenja.

 Fenciklidin, 
 Pentahlorofenol
 Lizozomalna Pro-X karboksipeptidaza, enzim